Pierquin est un patronyme porté notamment par :

 Claude-Charles Pierquin de Gembloux (1798-1863), polygraphe français, docteur en médecine et inspecteur d'académie ;
 Georges Pierquin (1922-2001), écrivain français, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Louis Pierquin (1856-1928), contrôleur des douanes, négociant en vin, poète et historien français ;
 Parc Pierquin, parc de la ville de Charleville-Mézières
 Nicolas Pierquin (1741-1794), général de brigade de la Révolution française et sous Napoléon.

Homonymie de patronyme